Егише:

 Егише — автор книги «О Вардане и войне армянской», описывающей восстание армян против персов в 450—451 годах.
 Асцатрян, Егише Тевосович (1911—2008) — советский армянский государственный и политический деятель.
 Варданян, Егише — армянский футболист.
 Меликян, Егише Меликович  — армянский футболист.
 Тадевосян, Егише Мартиросович (1870—1936) — армянский художник.
 Чаренц, Егише (1897—1937) — армянский поэт, прозаик и переводчик.